Стреміноаса () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Плопана.
 Стреміноаса () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Крецень.